Вла́сенков (Вла́сенкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Власенков, Дмитрий Вячеславович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Власенков, Дмитрий Емельянович (1880—1942) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Власенков, Пётр Матвеевич (1916—1977) — лейтенант, Герой Советского Союза.

См. также